Günter Warnecke ist der Name folgender Personen:

* Günter Warnecke (Meteorologe) (* 1929), deutscher Meteorologe und Hochschullehrer
 Günter Warnecke (Ingenieur) (* 1937), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer